Николай Дмитриевич Ярмаченко (6 сентября 1928, с. Черемошна (Киевская обл.) — 24 мая 2010) — украинский педагог, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик АПН СССР (1982 г.), основатель и первый президент Академии педагогических наук Украины, один из основателей и первый президент Международной макаренковской ассоциации, член Президиума АПН СССР, специалист в области дефектологии (сурдопедагогика), а также теории и истории педагогики.

Биография 
С 1947 г. по 1951 г. обучался на дефектологическом факультете в Киевском государственном педагогическом институте им. А. М. Горького. Там же окончил аспирантуру (1954 г.) и защитил кандидатскую диссертацию (1954), а в 1969 г. — докторскую. Обе диссертации посвящены вопросам сурдопедагогики.

Заведовал кафедрой дефектологии и был проректором по учебной работе Киевского педагогического института имени А. М. Горького, директором НИИ педагогики УССР, советником Президиума АПН Украины.

Основатель создания на Украине научной школы сурдопедагогов и историков-педагогов, автор монографий, учебников, пособий по истории педагогики, психологии, социологии, дефектологии, учёбы и воспитания детей с изъянами слуха, отдельных методик преподавания общественных и естественных наук.

Значителен вклад Н. Д. Ярмаченко в макаренковедение, в том числе созданием труда «Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко» (Киев, 1989). Н. Д. Ярмаченко (совм. с Г. Хиллигом (Германия) и др.) является основателем Международной макаренковской ассоциации (создана в Полтаве в 1991 г.) и её первым руководителем.

Основные труды

по сурдопедагогике 
 Сознание в обучении глухих учащихся (1963 г.);
 Воспитание и обучение глухих детей в Украинской ССР (1968 г.);
 Русско-украинские сурдопедагогические связи (дооктябрьский период) (1974 г.);
 История сурдопедагогики (1975 г.);
 Проблема компенсации глухоты (1976 г.)

по методологии и теории педагогики 
 Актуальные вопросы педагогической науки (1978);
 Народное образование в Украинской ССР (1979 г);
 Педагогика: Учебник для студентов пединститутов и университетов. — Киев, 1986 г.;
 Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко . — Киев, 1989. ISBN 5-330-00641-4.
 Развитие народного образования и педагогической мысли на Украине (X — начало XX в.). Очерки. — Киев, 1991.
 Педагогический словарь (2001 г.) и др.

Награды и звания 
За деятельную и плодотворную работу Н. Д. Ярмаченко награждён:
 Орденом Дружбы народов (1986 г.),
 Орденом «За заслуги» III степени (1998 г.),
 рядом медалей.
 Звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины»

Примечания

Ссылки 
 Ярмаченко Н. Д. (о нём)  // на портале Биобиблиографическая энциклопедия «Образование, наука, культура».
 Ярмаченко Н. Д. (о нём)   // на стр. проф., акад. РАО А. М. Новикова.
 Ярмаченко Микола Дмитрович  // Ассоциация выпускников НПУ им. Н. П. Драгоманова
 Карточка автореф. канд. дисс. Н. Д. Ярмаченко  в каталогах РГБ.
 Карточка автореф. докт. дисс. Н. Д. Ярмаченко  в каталогах РГБ.
 Энциклопедия украиноведения в 10-ти т. под ред. В. М. Кубийовича.
 Краткая библиография статей акад. Н. Д. Ярмаченко по макаренковедению  // на портале Педагогического музея А. С. Макаренко.
 Ярмаченко Н. Д. (о нём) // на портале РАО.

Сурдопедагоги